Ву́лиця Любомира Гузара (також вулиця Патріарха Любомира Гузара) — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Вулиця Патріарха Любомира Гузара 
 Вулиця Патріарха Любомира Гузара — вулиця у Коломиї.
 Вулиця Патріарха Любомира Гузара — вулиця у Тернополі.

Вулиця Любомира Гузара 
 Вулиця Любомира Гузара — вулиця у Балті.
 Вулиця Любомира Гузара — вулиця у Белзі.
 Вулиця Любомира Гузара — вулиця у Бережанах.
 Вулиця Любомира Гузара — вулиця у Білій Церкві.
 Вулиця Любомира Гузара — вулиця у Борисполі.
 Вулиця Любомира Гузара — вулиця у Галичі.
 Вулиця Любомира Гузара — вулиця у Дніпрі.
 Вулиця Любомира Гузара — вулиця в Івано-Франківську.
 Вулиця Любомира Гузара — вулиця в Кропивницькому.
 Вулиця Любомира Гузара — вулиця у Раві-Руській.
 Вулиця Любомира Гузара — вулиця у Рівному.
 Вулиця Любомира Гузара — вулиця у Фастові.
 Вулиця Любомира Гузара - вулиця у Шепетівці.

Вулиця Кардинала Гузара 

 Вулиця Кардинала Гузара — вулиця у Львові.

Проспект Любомира Гузара 
 Проспект Любомира Гузара — проспект у Києві.

 
Вулиці, названі на честь людей